Santa Maria a Monte – comune in provincia di Pisa
 Chiesa di Santa Maria a Monte Macerata – edificio sacro di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze
 Convento di Santa Maria a Monte di Muro – edificio sacro di Scarlino in provincia di Grosseto
 Santa Maria al Monte dei Cappuccini - edificio sacro di Torino

Pagine correlate 

 Santa Maria del Monte